Az atlétikai futószámok legizgalmasabb száma a 100 méteres síkfutás, a legrobbanékonyabb atléták száma. 1977-óta már csak elektronikus időmérés esetén fogadnak el világcsúcsot. Szabadtéri verseny esetén meghatározott a lehetséges hátszél erőssége, 1975-óta csak íves pályán elért eredményeket tartanak nyilván. Külön jegyzik az 1000 méter tengerszint feletti pályákon elért eredményeket is. 1987. január 1-óta tartják nyilván a fedett pályán elért csúcsokat.

Ben Johnson kanadai atléta 1987. augusztus 23-án 9.83 mp-es és 1988. szeptember 24-én a szöuli olimpián 9.79 mp-es időt futott, eredményét hitelesítették majd később kiderült hogy évekig szteroidokkal élt, ezért eredményeit törölték.

A rekorderek

Kézi idő

Elektronikus időmérés 

 

Az atlétikai világrekordok fejlődése